Tonopah může být:
 Tonopah (Arizona) – sídlo v Arizoně v USA
 Tonopah (Nevada) – sídlo v Nevadě v USA
 USS Nevada (BM-8) – monitor třídy Arkansas, sloužící v americkém námořnictvu v letech 1903–1922, a mezi lety 1909 a 1922 nesoucí jméno USS Tonopah